Das Handballturnier bei den Mittelmeerspielen 2018 fand vom 23. Juni bis 1. Juli 2018 in Tarragona, Spanien statt. Bei den Männern gewann Kroatien zum vierten Mal den Titel, bei den Frauen gewann Spanien zum zweiten Mal den Titel.

Männer 
Teilnehmende Nationen:

Gruppenphase 
In der Gruppenphase spielte jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Medaillengewinner 
(Quelle: )

Frauen 
Teilnehmende Nationen:

Gruppenphase 
In der Gruppenphase spielte jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Gruppen Dritten haben um Platz 5 und die Gruppen Vierten um Platz 7 gespielt.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Medaillengewinner 
(Quelle: )

Weblinks 
 Tarragona 2018 - Men
 Tarragona 2018 - Women

Einzelnachweise 

Handball 2018
Handball
Handball bei den Mittelmeerspielen
Handballwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in Tarragona